Облакодер је српски студио основан 2000. године, који се бави синхронизацијом анимираног и играног садржаја. Представља део предузећа -{Luxor System}-.

Студио доживљава највећи успех од септембра 2006. године, почетком сарадње са националним каналом РТС 1, када је почео синхронизацију цртаних серија и филмова предузећа -{The Walt Disney Company}-. У 2000. године је основан под именом -{Voiceoffice}- а у 2003. године је наводио под именом -{Loudworks}-. У синхронизацијама из 2016. године се наводи под именом Имагинаријум, док се у синхронизацијама од 2020. године наводи као Облакодер. Од октобру 2020. године користи назив -{Rec po Rec}-, док се затим враћа име Облакодер.

Сарадња

ТВ канали 
 А1
 БК ТВ
 -{Dexy TV}-
 Дечија ТВ
 К1
 Казбука
 Канал М
 КЦН Коперникус
 Мини Ултра
 -{Minimax}-
 Наша ТВ
 -{Nickelodeon}-
 -{Nick Junior}-
 ОБН
 Пинк 2
 Пинк кидс
 Пинк супер кидс
 Пинк ТВ
 Прва
 -{Pikaboo}-
 РТРС
 РТВ
 РТС
 Студио Б
 ТВ Б92
 ТВ Делта
 Ултра
 Хепи ТВ

Издавачке куће 
 -{A.S.F internacional}-
 -{BDR media}-
 Голд Аудио Видео
 -{Dexy Co.}-
 -{Luxor Co.}-
 -{Pro Vision}-
 Промакс филм
 -{Sun promo}-
 Тисак
 -{Union Film}-

Компаније 
 -{The Walt Disney Company}-

Стриминг услуге 
 -{HBO Go}-
 -{HBO Max}-
 -{Apollon}-
 -{Hopster}-

Синхронизације 
Лаудворкс ради телевизијске, биоскопске и -{DVD}- синхронизације.

Референце 

Синхронизацијски студији
Предузећа из Београда